Frain je:

 německý název obce Vranov nad Dyjí
 Frain (Vosges), francouzská obec v departementu Vosges
 příjmení
 Irène Frain, francouzská spisovatelka